|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Forest Hills (officieel Forest Hills Tennis Classic) van 2008 vond plaats van 19 tot en met 23 augustus 2008 in Forest Hills, een deel van de wijk Queens in New York. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.


Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Gisela Dulko was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Pauline Parmentier werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Peng Shuai.

De ongeplaatste Lucie Šafářová uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Chinese Peng Shuai in twee sets. Šafářová wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Forest Hills op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Forest Hills 2008
Forest Hills